Kirby Chambliss (ur. 18 października 1959 w Corpus Christi w stanie Teksas), amerykański pilot akrobata. Od 2003 roku startuje w serii Red Bull Air Race w zespole Red Bull.

Red Bull Air Race

2003-2010

2014- 

Legenda
 CAN – zawody nie odbyły się
 DNS – nie stawił się
 DNP – nie wystąpił

Amerykańscy piloci
Piloci Red Bull Air Race
Urodzeni w 1959
Ludzie urodzeni w Corpus Christi